Ерча () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Кезенешть.
 Ерча () — село в Румунії, у повіті Муреш. Входить до складу комуни Бела.